Sangiacomo – cognome italiano
 Arturo Olivieri Sangiacomo – scrittore e giornalista italiano
 Elsa Olivieri Sangiacomo – compositrice, pianista, scrittrice e cantante italiana